

Айсліп — місто, штат Нью-Йорк
 Айсліп — переписна місцевість, штат Нью-Йорк